Gack ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Christoph Gack (1793–1867), deutscher Abgeordneter, Geistlicher und Autor
 Hans-Ulrich Gack (* 1957), deutscher Journalist